Der Begriff Looking Glass (engl. für „Spiegel“) steht für:

 Looking Glass (Luftgestütztes Kommandozentrum), ein fliegender Gefechtsleitstand für Atomkriegsführung der USA
 Looking Glass (Internet), ein Online-Dienst zum Auffinden gewisser Routing-Informationen
 Project Looking Glass, eine 3D-Benutzeroberfläche, die von Sun Microsystems entwickelt wurde
 Looking Glass Studios, ein PC-Spieleentwickler
 Looking Glass (Band), eine Rockband
 Looking Glass (Häuptling), einen Häuptling der Nez Percé
 eine ältere X-Window-Software der Firma Visix
 ein Album der US-amerikanischen Rockband Toto mit vollem Titel „Through the Looking Glass“
 eine Single/EP der Kanadischen Alternative-Rock Band The Birthday Massacre aus ihrem gleichnamigen Album von 2008

Außerdem ist Through The Looking Glass der Originaltitel des Buches Alice hinter den Spiegeln von Lewis Carroll.